Rainbach heißen folgende geographischen Objekte:

Gemeinden und Ortsteile:
 Rainbach im Innkreis, Gemeinde im Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Rainbach im Mühlkreis, Marktgemeinde im Bezirk Freistadt, Oberösterreich

 Rainbach (Neckargemünd), Weiler im Stadtteil Dilsberg von Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Rainbach (Gemeinde Rohr), Ortsteil von Rohr im Gebirge, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Rainbach (Gemeinde St. Johann), Ortschaft von St. Johann im Pongau, Bezirk St. Johann, Land Salzburg
 Rainbach (Gemeinde Stainz), Ortschaft von Markt Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

Gewässer:
 Rainbach (Ahne), rechter Zufluss der Ahne in Obervellmar, Gemeinde Vellmar, Landkreis Kassel, Hessen
 Rainbach (Breite), linker Zufluss der Breite (zur Önz) bei Rain, Gemeinde Bettenhausen, Kanton Bern
 Rainbach (Fisibach), linker Zufluss des Fisibachs bei Hueb, Gemeinde Bachs, Kanton Zürich
 Rainbach (Herrbach), rechter Zufluss des Herrbachs (zum Neckar) vor Rainbach, Stadtteil Dilsberg, Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg 
 Rainbach (Inn), linker Zufluss des Inns in Gars am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Rainbach (Jaunitz), linker Zufluss der Jaunitz bei Summerau, Gemeinde Rainbach im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Rainbach (Klausbach), rechter Oberlauf des Klausbachs in den Gutensteiner Alpen bis zum Klauswirt, Gemeinde Rohr im Gebirge, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Rainbach (Krimmler Ache), linker Zufluss der Krimmler Ache am Krimmler Tauernhaus, Gemeinde Krimml, Bezirk Zell am See, Salzburg
 Rainbach (Lorze), auch Göblibach und Göblikanal, linker Zufluss der Lorze bei Unterau, Gemeinde Zug, Kanton Zug
 Rainbach (Main), linker Zufluss des Mains bei Grünenwört, Wertheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg, mit zwei gleichnamigen Quellästen
 Rainbach (Mülibach), linker Zufluss des Mülibachs (zum Zürichsee) bei Grüenfeld, Gemeinde Richterswil, Kanton Zürich
 Rainbach (Pram), Zufluss der Pram in Taufkirchen an der Pram, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Rainbach (Raab), linker Zufluss der Raab auf der Landesgrenze zwischen Hohenbrugg an der Raab, Stadtgemeinde Fehring, Bezirk Südoststeiermark und Jennersdorf, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Rainbach (Sagenbach), linker Zufluss des Sagenbachs (zur Sihl) bei Rain, Gemeinde Schönenberg, Kanton Zürich
 Rainbach (Schwarzenbach), rechter Zufluss des Schwarzenbaches in Kobersdorf, Bezirk Oberpullendorf, Burgenland mit Ursprung bei Schön, Gemeinde Schwarzenbach, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Rainbach (Stainzbach), rechter Zufluss des Stainzbachs oder der Stainz bei Rainbach, Markt Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Rainbach (Talbach), rechter Zufluss des Talbachs (zur Elz) an der Gemarkungsgrenze von Siensbach, Stadt Waldkirch, zur Gemeinde Gutach im Breisgau, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg
 Rainbach (Warme Steinach), linker Zufluss der Warmen Steinach in Warmensteinach, Landkreis Bayreuth, Bayern

Rainbach steht außerdem für:

 (185633) Rainbach, ein Asteroid 

Siehe auch:
 Raibach
 Raingraben
 Reinbach
 Rheinbach